«Там, где течёт река» (; другое название — «И катит воды река») — кинофильм, драма режиссёра Роберта Редфорда. Экранизация одноимённого рассказа Нормана Маклина. Премьера фильма состоялась 9 октября 1992 года.

Сюжет 
Действие фильма происходит в США в начале XX века в маленьком городке на реке Биг Блэкфут, штат Монтана. Двое братьев — Норман и Пол растут в строгой семье пресвитерианского священника. Утром они зубрят в школе библейские заповеди, а днём отдаются своему увлечению — рыбалке.

Проходят годы. Пол становится репортёром местной газеты. Норман — преподавателем литературы. У братьев совершенно разный характер. Норман спокойный и уравновешенный человек, живущий по заведённому порядку. У Пола необузданный и непредсказуемый нрав и время он предпочитает проводить в кутежах и пьянках. Тем не менее их объединяет одна детская страсть к ловле рыбы нахлыстом.

В ролях 
 Крэйг Шеффер — Норман Маклин
 Брэд Питт — Пол Маклин
 Том Скерритт — преподобный Маклин
 Бренда Блетин — миссис Маклин
 Эмили Ллойд — Джесси Бёрнс
 Эдди Макларг — миссис Бёрнс
 Стивен Шеллен — Нил Бёрнс
 Николь Бёрдетт — Мэйбл
 Джозеф Гордон-Левитт — юный Норман
 Роберт Редфорд — рассказчик

Награды и номинации

Награды 
 1993 — премия «Оскар» за лучшую операторскую работу (Филипп Руссело)
 1993 — премия «Молодой актёр» лучшему актёру младше десяти лет (Джозеф Гордон-Левитт)

Номинации 
 1993 — две номинации на премию «Оскар»: лучший адаптированный сценарий (Ричард Фриденберг), лучшая музыка к фильму (Марк Айшем)
 1993 — номинация на премию «Золотой глобус» за лучшую режиссёрскую работу (Роберт Редфорд)
 1994 — номинация на премию «Грэмми» за лучшую инструментальную композицию для фильма (Марк Айшем)

Ссылки 
 
  
 Рецензия на фильм
 данные DVD релиза

Фильмы-драмы США
Фильмы Роберта Редфорда
Экранизации рассказов
Фильмы США 1992 года